Macintosh Plus

Canais de televisão 
 Canal+
 HBO +

Outros 
 Plus (rede interbancária) — rede de caixas eletrônicos pertencente à Visa

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de televisão